Bisig ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bisig (* 1994), Schweizer Politiker
 Hans Bisig (* 1942), Schweizer Politiker (FDP)
 Josef Meinrad Bisig (* 1952), Schweizer römisch-katholischer Priester, Mitbegründer und Generaloberer der Priesterbruderschaft St. Petrus
 Robert Bisig (* 1950), Schweizer Politiker (CVP)